Bande steht für:

 Bande (Gruppe), eine organisierte Gruppe von Kriminellen
 Bande (Sport), die Einfassung eines Spielfeldes
 Bande, eine psychologische Bindung oder enge Beziehung, siehe Bindungstheorie
 Bande, zytogenetisches Strukturelement polytäner Chromosomen, siehe  Polytänchromosom #Morphologie
 Bande, veraltet für eine Gruppe von Schauspielern, siehe Deutsche Wanderbühne
 Bande, ein auf Barockmusik spezialisiertes Orchester, siehe La Petite Bande

Ort:
 Bande (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien

Personen:
 John Bande (* 1974), malawischer Politiker
 Tijjani Muhammad Bande (* 1957), nigerianischer Politikwissenschaftler und Diplomat

Siehe auch:
 Absorptionsbande (Spektroskopie)
 Viererbande (Gruppe chinesischer Führungskräfte)
 Die Bande (Begriffsklärung)
 Rasselbande (Begriffsklärung)
 Bandé (Begriffsklärung)